Лютцов може да се отнася за:

 Адолф фон Лютцов (1782 – 1834 г.), барон, немски национален герой;
 Лютцов (линеен крайцер, 1913), кораб от проекта германски линейни крайцери „Дерфлингер“;
 Лютцов (тежък крайцер, 1939), германски тежък крайцер;
 Лютцов-Холм (залив) в югозападната част на море Космонавти.